CXIV steht für:
 römische Zahlzeichen für 114

C.XIV steht für:
 Albatros C.XIV, deutsches Militärflugzeug der Albatros Flugzeugwerke
 Fokker C.XIV-W, niederländisches Militärflugzeug von Fokker

Siehe auch:
 C14

Abkürzung